Als Logistikkonzept wird das Grundprinzip eines Logistiksystems bezeichnet, also die „Philosophie“, der Denkansatz oder eine Grundidee, die diesem zugrunde liegen kann. Ein Logistikkonzept ist eher auf empirische Relevanz denn auf Wissenschaftlichkeit ausgerichtet, die strategische Ausrichtung auf Ziele des Unternehmens ist darin bereits enthalten.

Der Einsatz einer bestimmten Technologie, z. B. RFID, kann notwendig für ein bestimmtes Logistikkonzept sein, stellt aber selbst kein Logistikkonzept dar.

Beispiele 
 Just-in-time-Produktion (JIT)
 Quick Response (QR)
 Continuous Replenishment (CRP)
 Vendor Managed Inventory (VMI)
 Cross Docking
 Efficient Consumer-Response (ECR)
 Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)
 Kanban
 Lean Production
 Just-in-sequence-Produktion (JIS)
 Sequence-Inlining-System
 Milkrun-Konzept
 Dynamische Lagerhaltung

Einzelnachweise